Йи́лемнице (), бывш. Шта́ркенбах () — город в Чехии, в прошлом — одна из резиденций графов Гаррахов.

История 
Йилемнице впервые упоминается в письменных источниках в XIV столетии. В 1899 году к городу была проведена железнодорожная линия от Рокитнице-над-Йизероу (железнодорожная ветка Lokalbahn Starkenbach-Rochlitz).

География 
Город Йилемнице находится на крайнем севере Чехии, в Либерецком крае, районе Семили, горном регионе Крконоше.

Районы 
Город состоит из 3 районов:
 Грабачов
 Яворек
 Йилемнице

Население

Примечания 

Города Либерецкого края